Sangre de Cristo (španjolski: Krv Isusova) je:

Sangre de Cristo (gorje), najjužniji planinski podlanac Stjenjaka, u sjevernom Novom Meksiku i južnom središnjem Coloradu, SAD
 Sangre de Cristo (prijevoj), planinski prijevoj u planinama Sangre de Cristo.
Sangre de Cristo (gorje, Colorado), sjeveroistočni dio gorja Sangre de Cristo, koji se nalazi u cijelosti u Coloradu
 Sangre de Cristo (zaštićena divljina), dugo područje zaštićene divljine koje se nalazi u planinama Sangre de Cristo, oko okruga Saguachea i Custera, Colorado
Sangre de cristo, začinjenija inačica pivskog koktela Michelade
 Sangre de Cristo (ustanova), sjemenište i škola za biblijske studije, inkorporirana 1976. kao neprofitna organizacija 
 Sangre de Cristo (geološka formacija), geološka formacija u Coloradu
 Sangre de Cristo Ranches, Colorado, neinkorporirano područje blizu Fort Garlanda u okrugu Costilli, Colorado 
 Sangre de Cristo (nacionalno baštinsko područje), nacionalno baštinsko područje, Colorado
 Sangre de Cristo (vojna utvrda), španjolska vojna utvrda u Coloradu iz 1819.